Roy Anthony Tucker (ur. w grudniu 1951 w Jackson w stanie Missisipi, zm. 5 marca 2021 w Tucson) – amerykański astronom amator, inżynier. Pracował jako technik w Kitt Peak National Observatory, a także jako starszy inżynier w Imaging Technology Laboratory na Uniwersytecie Arizony.

Jego nazwiskiem nazwano planetoidę (10914) Tucker.


Odkrycia 
W latach 1996–2010 samodzielnie zidentyfikował (i został uznany za odkrywcę) 740 planetoid, wszystkie na podstawie obserwacji przeprowadzonych w swoim prywatnym obserwatorium astronomicznym (Goodricke-Pigott Observatory). Klasyfikuje go to na dziesiątym miejscu wśród indywidualnych odkrywców planetoid (stan w lipcu 2022). Jest też jednym z trójki współodkrywców asteroidy (99942) Apophis (wcześniej znanej pod prowizorycznym oznaczeniem 2004 MN4) wspólnie z Davidem Tholenem i Fabrizio Bernardim z Uniwersytetu Hawajskiego. Asteroida ta 13 kwietnia 2029 zbliży się do Ziemi, będzie widoczna gołym okiem jako obiekt trzeciej wielkości gwiazdowej.

Odkrył także kometę długokresową C/2004 Q1 (Tucker) oraz współodkrył kometę krótkookresową 328P/LONEOS-Tucker.

Lista odkrytych planetoid

Przypisy 

Amerykańscy astronomowie XX wieku
Amerykańscy astronomowie XXI wieku
Amerykańscy astronomowie amatorzy
Amerykańscy inżynierowie
Odkrywcy komet
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami komet
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1951
Zmarli w 2021